Share Now ist ein Carsharing-Anbieter mit Hauptsitz in Berlin. Der Mobilitätsdienstleister wurde 2019 als Joint Venture der BMW Group und der Daimler AG gegründet. Share Now ist der größte Carsharing-Anbieter in Deutschland.

Geschichte 
Share Now entstand 2019 aus den bis dahin konkurrierenden Carsharing-Anbietern car2go und DriveNow. Die Anzahl der operierenden Standorte wurde ab der Fusion im Januar 2019 innerhalb eines Jahres von 31 auf 17 reduziert. Unter anderem wurden alle außereuropäischen Standorte eingestellt.

Am 3. Mai 2022 wurde die Übernahme von Share Now durch den Automobilhersteller Stellantis angekündigt.

Unternehmen 
Neben Share Now haben BMW und Daimler folgende weitere Mobilitätsdienstleistungsunternehmen gegründet:

 Park Now: Digitale Parkraumbewirtschaftung / Parkuhr
 Charge Now: e-Ladestationen
 Reach Now: Routenplaner
 Free Now: Vermittlung von Personenbeförderung / Taxi-App.

Angebot 
Share Now bietet in 17 städtischen Gebieten, die in acht Ländern liegen, mit rund 10.000 Fahrzeugen sogenanntes Free Floating Carsharing an. Das heißt, angebotene Fahrzeuge können per Smartphone auf Minutenbasis gemietet und nach Nutzung innerhalb des Geschäftsgebietes zurückgegeben werden.

Der Minutenpreis variiert dabei nach Fahrzeugmodell, Standort, Mietdauer und Tageszeit. Zudem kommt pro Anmietung ein Grundpreis hinzu.

Fahrzeugflotte 
Die Fahrzeugflotte besteht aus Fahrzeugen der Marken BMW, Fiat, Peugeot, Mercedes-Benz, Citroën, Mini und Smart. Darunter sind rund 3.000 batterieelektrische Fahrzeuge, was etwa einem Drittel entspricht. In den Städten Amsterdam, Madrid, Paris und Stuttgart werden ausschließlich elektrische Fahrzeuge eingesetzt. Das Unternehmen hat die größte Fahrzeugflotte in Deutschland.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Dienstleistungsunternehmen (Berlin)
Carsharingunternehmen
BMW
Mercedes-Benz Group
Verkehrsunternehmen (Berlin)
Gegründet 2019